Судоустро́йство: 
 Судоустройство — совокупность правовых норм, определяющих задачи и принципы организации и деятельности, структуру и компетенцию судов.
 Судоустройство — система судебных учреждений.